Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stéphane Robert che ha battuto in finale Alessio Di Mauro 6-1, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Olivier Patience (secondo turno)
 Janko Tipsarević (quarti di finale)
 Marc Rosset (quarti di finale)
 Galo Blanco (primo turno)

 Julien Jeanpierre (primo turno)
 Dieter Kindlmann (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2004